Taavi est un prénom masculin pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1966), homme politique et ministre estonien
 (né en 1971), acteur estonien
Taavi Kerikmäe (né en 1976), compositeur estonien de musique électronique
 (1898-1978), athlète finno-canadien en marathon
 (né en 1979), homme d'affaires et administrateur estonien
Taavi Peetre (1983-2010), athlète estonien en lancer du poids
 (1882-1961), homme politique finlandais
Taavi Rähn (né en 1981), joueur estonien de football
 (né en 1992), patineur artistique estonien
Taavi Rõivas (né en 1979), premier ministre estonien
Taavi Aulis Rytkönen (1929-2014), joueur finlandais de football
 (1874-1929), journaliste et homme politique finlandais
Taavi Tamminen (1889-1967), lutteur gréco-romain finlandais
 (né en 1979), artiste estonien
 (né en 1965), réalisateur et scénariste estonien
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1974), homme politique estonien

Voir aussi

Homonymie de prénom